Ceci est une liste des lacs du Bénin, situés entièrement ou partiellement à l'intérieur des frontières du pays.

Les lacs 

 Lac Ahémé
 Lac Azili
 Lac Nokoué
 Lac de Porto Novo
 Lac Sele
 Lac Toho
 Lagon Togbadji

Galerie de photos

Notes et références 

Bénin
Lacs